Сиях-Чан-Кавиль:

 Сиях-Чан-Кавиль I (нач. IV века) — одиннадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.
 Сиях-Чан-Кавиль II (правил в 414—458) — шестнадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.